Petö ist der Familienname folgender Personen:

 András Pető (1893–1967) ungarischer Arzt
 Andrea Pető (* 1964), ungarische Historikerin